Efigenia steht für:
 Efigenia (Apaseo el Grande), Ort in Municipio Apaseo el Grande, Guanajuato (Bundesstaat), Mexiko
 Efigenia (Guanajuato), Ort in Municipio Ocampo (Guanajuato), Guanajuato (Bundesstaat), Mexiko